Donorojo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Donorojo, Kebumen, by, 
 Kecamatan Donorojo, distrikt, Jawa Timur, 
 Donorojo, Pacitan, by, 
 Donorojo, Demak, by, 
 Donorojo, Tegalrejo, by, 
 Donorojo, Mertoyudan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar